Miejscowości w USA:
 Adell – wieś w stanie Wisconsin, w hrabstwie Sheboygan
Gminy w USA:
 Adell (ang. Adell Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Sheridan